Чердаклы — топоним:

Россия 

Чердаклы — исчезнувшее село в Белогорском районе Крыма.
Чердаклы — посёлок городского типа, административный центр Чердаклинского района Ульяновской области.

Украина 

Чердаклы — памятник природы в Никольском районе Донецкой области.
Чердаклы — до 1945 г. название села Кременевка в Никольском районе Донецкой области.